San Domingo (span.) steht für:

Santo Domingo ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hispaniola, Insel in der Karibik (ehemaliger Name)
 Santo Domingo de Guzmán, die Hauptstadt und Nationalbezirk der Dominikanischen Republik
Bauwerke:

 San Domingo (Gambia), auch Santa Domingo, eine portugiesische Niederlassung am Gambia-Fluss, bei dem heutigen Albreda, Gambia
 San Domingo (Taiwan), auch Santa Domingo, ein ehemaliges spanisches Fort im Landkreis Taipeh, Taiwan, heute Tamsui/Danshui

Santo Domingo, Sonstiges:
 San Domingo (Film), ein Film des Regisseurs Hans-Jürgen Syberberg aus dem Jahr 1970

Siehe auch
 Sankt Dominikus – auch zu anderen Sprachvarianten
 Domingo – zum Namen